

Unidades administrativas do Império Romano 
 Gália - nome antigo de uma região europeia localizada principalmente no território da moderna França.
 Gália Aquitânia
 Gália Narbonense (também chamada de Gália Transalpina)
 Gália Bélgica
 Gália Lugdunense
 Prefeitura pretoriana da Gália
 Gália Cisalpina
 Diocese da Gália
 Cultura galo-romana

Outros 
 Gália (São Paulo) - município brasileiro no estado de São Paulo
 Guerras da Gália - série de campanhas de Júlio César iniciadas em abril de 58 a.C.

Desambiguações de topônimos